Ambrosius Hubrecht, Nederlands hoogleraar
Hubrecht (voornaam), een jongensnaam
 Sint-Hubrecht, zie Sint Hubertus